Мешково — село в Володарском районе Астраханской области России. Входит в состав Козловского сельсовета. Население  человек (), из них 93 % — казахи .

История 
С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Астраханской области от 6 августа 2004 года № 43/2004-ОЗ в составе района образовано муниципальное образование Козловский сельсовет, куда включено было село Мешково.

География 
Село находится в юго-восточной части области, в дельте реки Волги, на левом берегу протоки Чурка.

Абсолютная высота — 25 метров ниже уровня моря.
 Уличная сеть
состоит из трёх географических объектов: ул. Абая, ул. Солнечная, ул. Фермерская.

Климат
умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 118 человек (57 мужчин и 61 женщин, 48,3 и 51,7 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 93 % от общей численности в 155 жителей.

Инфраструктура 
Молочная ферма. Есть мостовой переход через р. Чурка.

Транспорт 
Проходит региональная автодорога 12 ОП РЗ 12Н 034 Козлово — Мултаново. Остановка общественного транспорта «Мешково (Астраханская область)»

Проселочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Володарского района Астраханской области